Chitral (Urdu: چترال) bedeutet Feld in der Sprache der Khowar und ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Chitral, Distrikthauptstadt in Pakistan
 Chitral (Distrikt), Distrikt in Pakistan
 Fluss in Pakistan und Afghanistan, siehe Kunar (Fluss)
 Chitral (Staat), ehemaliger Fürstenstaat
 Chitral (Schiff), einen ehemaligen Ozeandampfer von 1925